Nahr-e Sabbab kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nahr-e Şabbāb, vattendrag, Khuzestan, 
 Nahr-e Sabbāb, kanal, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar